Парра () — имя собственное испанского происхождения, встречается в виде фамилий и топонимов.

Фамилия 
Парра (фамилия) —  испанская и португальская фамилия, означающая виноградную лозу или шпалеру, например, перголу.

Известные носители 
 Парра, Адриана (род. 1950) — известная мексиканская актриса.
 Парра, Александр Владимирович (род. 1943) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист УССР и Российской Федерации.
 Парра, Адальберто (род. 1956) — мексиканский актёр.
 Парра, Виолета (1917—1967) — чилийская певица, художница и фольклорист.
 Парра, Дерек (род. 1970) — американский конькобежец, олимпийский чемпион 2002 года, призёр чемпионатов мира.
 Парра, Исабель (род.  1939) — чилийская певица и автор песен.
 Парра, Никанор (1914—2018) — чилийский поэт, учёный и педагог.
 Парра, Фабио (род. 1959) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Парра, Факундо (род. 1985) — аргентинский футболист, нападающий.
 Парра, Хосе (1925—2016) — испанский футболист, полузащитник.
 Парра, Эктор (род. 1976) — испанский (каталонский) композитор.

Составные фамилии 
 Де ла Парра, Пим (род. 1940) — голландский режиссёр, актёр, продюсер и сценарист суринамского происхождения.
 Кинтеро Парра, Хосе Умберто (1902—1984) — первый венесуэльский кардинал, титулярный епископ.
 Парра Веласко, Антонио (1900—1994) — эквадорский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел.
 Парра Сантонха, Аранча (род. 1982) — испанская теннисистка.

Топонимы 
 Ла-Парра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.

См. также 
 Паррас
 Пара (значения)
 Парр
 Паррен